Евгений Пронин:
 Пронин, Евгений Владимирович (род. 1975) —  российский врач и рок-музыкант, композитор.
 Пронин, Евгений Сергеевич (род. 1980) — российский актёр.